The Adventures of Robin Hood (film), een film uit 1938.
The Adventures of Robin Hood (televisieserie), een televisieserie uit 1955.